Il campionato europeo di rallycross 2012 è la 37ª edizione del campionato europeo di rallycross. La stagione ha previsto 10 prove in altrettanti Paesi.

Il titolo piloti della classe SuperCars (vetture sovralimentate a trazione integrale) è stato vinto per la prima volta da Timur Timerzyanov al volante di una Citroën DS3 T16 4x4.

Classifiche

Classifica campionato piloti categoria SuperCars

Ai fini della classifica finale sono validi un massimo di 8 risultati (4 per ogni parte della stagione).
Tra parentesi sono segnati i risultati esclusi dalla classifica finale.

Collegamenti esterni

 2012